La saison 2021-2022 est la huitième saison en deuxième division du Football Club Sochaux-Montbéliard. Le club, qui n'est jamais resté plus de trois ans éloigné de l'élite française du football, dispute sa huitième saison consécutive à ce niveau.

Avant saison 
La premier match amical de préparation est fixé au , face au F91 Dudelange.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Compétitions

Ligue 2

Matchs allers

Matchs retours

Matchs de playoffs

Barrages de promotion 
Le  au  de la Ligue 2 prennent part à des playoffs en matchs unique dont le vainqueur affronte le  de la Ligue 1 dans le cadre d'un barrage aller-retour pour une place dans cette division la saison suivante.

Classement

Coupe de France

Effectif professionnel actuel 
|-

|-

|-

Joueurs prêtés

Notes et références 
Notes

Références

2021-2022
Sochaux
Sochaux